

Anno 
 286 o 286 a.C.

Codici 
 286 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Yunnan Observatory, nel Kunming, in Cina

Matematica 
 286 – numero